Сюр (село) — село в Мохачском районе медье Баранья, Венгрия.
 Сюр — французское название реки Зауэр в Люксембурге.
 Сюр — сленговое название сюрреализма.
 Сюр (одежда) — традиционная мужская одежда у венгров: расшитый плащ.

Примечания